JDP – codice aeroportuale IATA dell'heliport de Paris, Parigi, Francia